El término Vine puede hacer referencia a:

Personas 
 Barbara Vine (1930), escritora británica cuyo verdadero nombre es Ruth Barbara Rendell;
 Frederick Vine (1939), geólogo y geofísico británico, principal teórico de la Tectónica de placas;

Música 
 Heartattack and Vine, álbum del cantante estadounidense Tom Waits;
 Vine, vi y me vendí, tercer álbum de la banda española Lendakaris Muertos;
 One For The Vine, canción de la banda británica Genesis;
 D-ViNe, grupo musical de R&B, actualmente separado;

Informática 
 Vine, aplicación móvil de edición de video desarrollada por Twitter;
 Vine Linux, distribución de linux japonesa;
 Microsoft Vine, servicio de mensajería instantánea desarrollada por Microsoft, actualmente descontinuada;

Geografía 
 Vine Grove, ciudad ubicada en el estado estadounidense de Kentucky;
 Vine Hill, ciudad ubicada en el estado estadounidense de California;
 Municipio de Vine Prairie, municipio ubicado en el estado estadounidense de Arkansas;

Otros usos 
 Ipomoea versicolor, planta ornamental endémica de Brasil, también llamada Fire Vine;
 Akebia quinata, planta ornamental trepadora endémica de Japón, China y Corea, también llamada Chocolate Vine;
 Vine, en demonología, un Conde y también un Rey del Infierno; o
 Hollywood/Vine,  estación en la línea roja del Metro de Los Ángeles.